oszlop, építészeti elem
oszlop, adatbázisok része
Oszlop, település Burgenlandban, Ausztriában
 Bakonyoszlop, település Veszprém megyében